Franz Wiegele (ur. 23 listopada 1965 w Villach) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1987/1988, kiedy zajął 18. miejsce w klasyfikacji generalnej. W całej swojej karierze raz stał na podium zawodów PŚ – był drugi w 1985.

Największym sukcesem tego skoczka jest mistrzostwo świata juniorów wywalczone w 1983 w Kuopio.

Mistrzostwa świata juniorów 
Indywidualnie
1983 Kuopio (FIN) – 1. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1983/1984: 41.
sezon 1984/1985: 25.
sezon 1985/1986: 32.
sezon 1986/1987: 46.
sezon 1987/1988: 18.
sezon 1988/1989: 52.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Villach
Urodzeni w 1965